Бомбелли:

 Бомбелли, Рафаэль (ок. 1526—1572) — итальянский математик, инженер-гидравлик.
 Бомбелли — маленький ударный кратер, расположенный на видимой стороне Луны.